Zim Israeli Shipping Company
 Zavod Imeni Molotova, een automerk/fabrikant uit Rusland
 Zorginformatiemakelaar, onderdeel van de Nederlandse AORTA infrastructuur voor de elektronische uitwisseling van patiëntinformatie.
 Žim, een gemeente in Tsjechië